Па́мятник Алекса́ндру Мяснико́ву — памятник советскому терапевту и академику АМН СССР Александру Мясникову. Установлен 29 января  возле Московского института кардиологии. Авторами проекта являются скульптор М. П. Оленин и архитектор Виктор Валерьянович Калинин. В 1992-м признан объектом культурного наследия регионального значения.

Бронзовый погрудный бюст установлен на высокий гранитный постамент с памятной надписью: «Александр Леонидович Мясников». Скульптура выполнена с большим портретным сходством.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 

Мясникову
Скульптуры по алфавиту
Мясников
Здания и сооружения, построенные в 1973 году в Москве
Скульптуры 1973 года